HMS Antelope je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Antelope (1624) 
 HMS Antelope (1681) 
 HMS Antelope (1703) 
 HMS Antelope (1741) 
 HMS Antelope (5.) 
 HMS Antelope (1783) 
 HMS Antelope (1802) 
 HMS Antelope (1880) 
 HMS Antelope (1892) 
 HMS Antelope (H36) 
 HMS Antelope (F170) 

Antelope